Васильев, Антон:
 Васильев, Антон Александрович (род. 1983) — российский гребец.
 Васильев, Антон Викторович (род. 1991) — российский футболист.
 Васильев, Антон Всеволодович (род. 1954) — российский дипломат.
 Васильев, Антон Ефимович (1885—1970) — рабочий-большевик, первый «красный директор» Путиловского завода.